Stauronereis är ett släkte av ringmaskar. Stauronereis ingår i familjen Dorvilleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Stauronereis